

Austria 
 Hohenwarth-Mühlbach a.M. – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn

Niemcy 
 Hohenwarth – dzielnica Grimmen
 Hohenwarth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Zobacz też 
 Hohenwart